Пьон, іноді Бьон () — корейське прізвище. Відомі носії:
 Пьон Пек Хьон — південнокорейський співак і актор.
 Пьон Бьон Джу — південнокорейський футболіст.
 Пьон Йон Тхе — 5-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
  — південнокорейський актор.
  — південнокорейський фігурист.
  — південнокорейський футболіст.
  — південнокорейський актор.
  — південнокорейська модель та акторка.
 Пьон Чхон Са — південнокорейська ковзанярка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища